Niemcy:
 Edesheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südliche Weinstraße
 Edesheim – dzielnica Northeim